Karl von Kamptz ist der Name von
 Karl Albert von Kamptz (1769–1849), Justizminister Preußens
 Carl Albert von Kamptz (Gesandter) (1808–1870), deutscher Verwaltungsjurist, Diplomat Preußens